BUMP OF CHICKEN — японская рок-группа. Основана в 1994 году.

Дискография

Синглы

Цифровые синглы

Альбомы

Примечания

Ссылки 
 
 BUMP OF CHICKEN на сайте лейбла Toy’s Factory
 

Рок-группы Японии
Группы альтернативного рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Исполнители Toy’s Factory
Инди-рок-группы